de Bahama's
de Biblia Hebraica Stuttgartensia
het Britse warenhuis BHS
de Burgemeester Harmsmaschool, een middelbare school in Gorredijk
Bornebroek Horeca Service (BHS)